Kroell ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Kroell (* 1959), deutscher Filmkomponist
 Roland Kroell (* 1954), deutscher Minnesänger, Keltenforscher, Liedermacher und Bibliothekar in Laufenburg/Südbaden am Rhein

Siehe auch:
 Kröll
 Kröhl
 Gröll